Черно́вская — женская форма фамилии Черновский, а также топоним:

 Носительницы фамилии 
 Черновская, Валентина Вениаминовна — российский востоковед. Топоним 
 Черновская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Черновская — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Черновская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Черновская — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.

 См. также 
 Чернов
 Черновское